Текучёв, Алексей:

 Текучёв, Алексей Васильевич (1903—1987) — советский учёный-языковед, академик АПН СССР (1968).
 Текучёв, Алексей Никитич (1900—1978) — советский учёный.